Fancy (band), een Britse pop/rock-band
 Fancy (bier), een Belgisch bier
 Fancy (Bobbie Gentry), een single van Bobbie Gentry uit 1969
 Fancy (Iggy Azalea), single van de Australische rapster Iggy Azalea en de Britse zangeres Charli XCX uit 2014
 Fancy (tijdschrift), Nederlands meidenblad

Personen:
 Fancy (zanger), Duits discozanger
 Richard Fancy, Amerikaans acteur